Brión o Brion puede referirse a: 
 Brion, comuna del departamento de Ain, Francia.
 Brion, comuna del departamento de Indre, Francia.
 Brion, comuna del departamento de Isère, Francia.
 Brión, municipio de la provincia de La Coruña, España.
 Brion, comuna del departamento de Lozère, Francia.
 Brion, comuna del departamento de Maine y Loira, Francia.
 Brión, parroquia de Ferrol, provincia de La Coruña, España.
 Brion, comuna del departamento de Saona y Loira, Francia.
 Brion, comuna del departamento de Vienne, Francia.
 Brion, comuna del departamento de Yonne, Francia.
  Luis Brión, almirante, nativo de Curazao, que luchó por la independencia de Venezuela.
 Municipio Brión, municipio del estado de Miranda, Venezuela.